Pikku Haapasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pikku Haapasaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Pikku Haapasaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 

Robotskapade Finlandförgreningar